Fuentes (Cuenca), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Fuentes de Andalucía, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
Fuentes de Ebro, een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza
Fuentes de León, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
Fuentes de Oñoro, een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca
Fuentes del Valle, een plaats in de Mexicaanse staat Mexico
Fuentes (geslacht), een spinnengeslacht

Personen
Carlos Fuentes, een Mexicaanse schrijver
Eufemiano Fuentes, een Spaanse sportarts
Ismael Fuentes, een Chileense voetballer 
Jovita Fuentes, een Filipijnse operazangeres
Juan Manuel Fuentes, een Spaanse wielrenner
Pedro Henriquez de Acevedo, graaf de Fuentes, een Spaanse veldheer
Susan Fuentes, een Filipijnse zangeres